Il toponimo Villa Nueva può riferirsi a diverse località:

Villa Nueva, comune dell'Argentina, nel Partido di Berisso
Villa Nueva, comune dell'Argentina, nel Dipartimento di General San Martín (Córdoba)
Villa Nueva, comune dell'Argentina, nel Dipartimento di Guaymallén
Villa Nueva, comune dell'Argentina, nel Dipartimento di San Martín (Santiago del Estero)
Villa Nueva, comune del Guatemala, nel Dipartimento di Guatemala
Villa Nueva, comune del Nicaragua, nel Dipartimento di Chinandega
Villa Nueva, comune della Bolivia, nel Dipartimento di Pando